Bieg na 400 metrów kobiet był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez IAAF minima kwalifikacyjne wynosiły 51,55 (minimum A) oraz 52,35 (minimum B).

Obrończynią tytułu z Pekinu była reprezentantka gospodarzy Christine Ohuruogu, która tym razem zdobyła srebro. Mistrzynią olimpijską została Sanya Richards-Ross.

Rywalizacja rozpoczęła się 3 sierpnia o 12:00 czasu londyńskiego, a finał odbył się dwa dni później o 21:10.

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Listy światowe 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie 2012 przed rozpoczęciem igrzysk.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Do zawodów zgłoszono 49 zawodniczek i zostały one podzielone na 7 biegów eliminacyjnych. Bezpośrednio z każdego z nich do drugiej rundy awansują trzy najszybsze zawodniczki (Q) oraz dodatkowo trzy z najlepszymi czasami, które zajęły miejsca gorsze niż trzecie w swojej serii (q). Ostatni wynik dający awans do półfinałów wynosił 52,31.

Bieg 1 
Godzina: 12:00 (UTC+1)

Bieg 2 
Godzina: 12:08 (UTC+1)

Bieg 3 
Godzina: 12:16 (UTC+1)

Bieg 4 
Godzina: 12:24 (UTC+1)

Bieg 5 
Godzina: 12:32 (UTC+1)

Bieg 6 
Godzina: 12:40 (UTC+1)

Bieg 7 
Godzina: 12:00 (UTC+1)

Półfinały

Półfinał 1 
Godzina: 20:05 (UTC+1)

Półfinał 2 
Godzina: 20:13 (UTC+1)

Półfinał 3 
Godzina: 20:21 (UTC+1)

Finał 
Godzina: 21:10 (UTC+1)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 400 metrów kobiet